Die Trofeo Ramón de Carranza, kurz Trofeo Carranza (), ist ein vom spanischen Fußballclub FC Cádiz organisiertes Turnier, das seit 1955 jährlich im August stattfindet. Benannt wurde das Turnier nach Ramón de Carranza, der Bürgermeister von Cádiz war, als das Stadion gebaut wurde, in dem der Verein spielt und das Turnier ausgetragen wird. Das Stadion trägt den Namen Estadio Ramón de Carranza.

Mit Ausnahme der ersten beiden Jahre sowie 2000 nahmen immer vier Mannschaften am Turnier teil, die in Halbfinalspielen die Finalisten ausspielen. Mit Ausnahme von 1957 wurde dabei ein Spiel um den dritten Platz abgehalten.

Mit der Festivität verbunden ist das nächtliche Abschlussgrillen am Strand von Cádiz, an dem die ganze Stadt teilnimmt und das inzwischen für viele Einwohner der Stadt wichtiger geworden ist als das Finalspiel selbst.

Zur 65. Austragung 2019 traten erstmals Frauenfußballmannschaften an. Die Ausgabe 2020 musste wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Bisherige Finalergebnisse

Siegerliste 
 10:  Atlético Madrid: 1968, 1976, 1977, 1978, 1991, 1995, 1997, 2003, 2014, 2015
 9:  FC Cádiz: 1981, 1983, 1985, 1986, 1993, 1994, 2006, 2011, 2021
 7:  FC Sevilla: 1955, 1956, 1957, 2004, 2008, 2009, 2013
 6:  Real Madrid: 1958, 1959, 1960, 1966, 1970, 1982
 6:  Betis Sevilla: 1964, 1999, 2000, 2001, 2007, 2018
 3:  FC Barcelona: 1961, 1962, 2005
 3:  Palmeiras São Paulo: 1969, 1974, 1975
 3:  CR Vasco da Gama: 1987, 1988, 1989
 2:  Benfica Lissabon: 1963, 1971
 2:  Flamengo Rio de Janeiro: 1979, 1980
 2:  Espanyol Barcelona: 1973, 2010
 1:  Real Saragossa: 1965
 1:  FC Valencia: 1967
 1:  Athletic Bilbao: 1972
 1:  Sporting Gijón: 1984
 1:  Atlético Mineiro: 1990
 1:  FC São Paulo: 1992
 1:  Corinthians São Paulo: 1996
 1:  Deportivo La Coruña: 1998
 1:  RCD Mallorca: 2002
 1:  Nacional Funchal: 2012
 1:  FC Málaga: 2016
 1:  UD Las Palmas: 2017
 1:  Athletic Bilbao (Frauen): 2019

Weblinks 

  (spanisch)
 rsssf.com: Trofeo Ramón de Carranza (Cádiz-Spain) 1955–2019 (englisch)

Fußballwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Andalusien
Sport (Cádiz)